Diocese of Albany steht für:
 das römisch-katholische Bistum Albany
 die Episcopal Diocese of Albany